Хо́рско-Аню́йско-Самарги́нская комплексная экспедиция 1946 года (с 25 июня по 10 октября 1946 года) — организована Приамурским (Хабаровским) филиалом Географического общества СССР и Академией наук СССР.

Исследовано «белое пятно» на территории Хабаровского края — Северо-Уссурийский край и горная страна центральной части Сихотэ-Алиня — в границах с координатами  — .

Впервые установлена зона распространения клещей — переносчиков дальневосточного энцефалита в Хабаровском крае. Экспедиция шла по реке Хор и заняла до перевала через Сихотэ-Алинь 84 дня, а всего — 107 дней.

Состав экспедиции 
Десять научных работников и специалистов, 12 рабочих. Всего — 22 человека.

Состав:
 начальник экспедиции Колосовский Фавст (Фауст) Владимирович, 1913 г.р., инспектор Хабаровского УГМС (управление гидрометеорологических станций), вел маршрутную съемку, метеорологические наблюдения для составления физико-географической характеристики хорского района,
 заместитель начальника экспедиции, этнограф и переводчик с удэгейского языка Шестакова Юлия Алексеевна, 1914 г.р., разъездной корреспондент газеты «Тихоокеанская звезда», журнала «Дальний Восток».
 заместитель начальника экспедиции по научной части, ботаник Нечаев Андрей Петрович, 1907 г.р., научный сотрудник Дальневосточной базы Академии наук СССР,
 коллектор/собиратель экспедиции Мисюра Лидия Николаевна, 1920 г.р., научный сотрудник Хабаровского краевого музея,
 врач экспедиции Мелешко Юрий (Ю. Д.), студент 2-го курса Хабаровского мединститута,
 энтомолог экспедиции Жданкина Надежда (Н. М.), студентка 2-го курса Хабаровского мединститута,
 энтомолог экспедиции Белосохов Юрий Иванович, 1927 г.р., студент 2-го курса Хабаровского пединститута,
 этнограф экспедиции Махотин Борис Александрович, 1920 г.р., также он числился радистом экспедиции (коротковолновая радиостанция с динамо-машиной, радиус действия — 900 км, позывной «Тайга»),
 художник-пейзажист экспедиции Шишкин Алексей Васильевич, 1898 г.р.,
 художник-пейзажист экспедиции Высоцкий Василий Николаевич, 1908 г.р.

Батчики (лодочники) — удэгейцы: Василий Кялундзюга, Даде Кялундзюга, Батули Кялундзюга, Семен Кялундзюга, Динзай Пиянка, Нюра Намикэ и др.

План экспедиции 
Из Хабаровска до с. Бичевая на машине ЗИС-5 (грузовик).

Из с. Бичевая до с. Гвасюги (удэгейское стойбище) по р. Хор (в среднем течении) на моторном катере леспромхоза.

Из с. Гвасюги подниматься вверх по р. Хор на батах (лодках) → до метеостанции Черинай (при впадении р. Сукпай) → до метеостанции Тивяку → в верховья р. Хор, к истоку.

От истока р. Хор пешком через перевал/переход через Сихотэ-Алинь в верховья притоков р. Анюй → перевал до верховий р. Самарги-второй.

В районе истоков рек Хор — Анюй — Самарга-вторая находится т. н. «белое пятно» неисследованного и не нанесенного на карты района.

Маршрут экспедиции делился на две части:
 с 25 июня по 30 августа 1946 года (Хабаровск → Бичевая → Гвасюги → Перинай → Тивяку, последнее обжитое место на пути);
 с 31 августа по 10 октября 1946 года (Тивяку → верховья р. Хор → перевал Хор-Поди → перевал Хор-Дакпу → верховья р. Анюй [р. Дакпу, р. Второй Заур] → перевал Второй Заур → Самарга-вторая → верховья р. Самарги-второй [не далее 10 км от истока р. Самарга-вторая] ↔ возвращение по р. Хор до Тивяку → Гвасюги → Бичевая → в Хабаровск).
Стоимость экспедиции — 30 тыс. рублей.

Продтовары экспедиции: мясопродукты — 80 кг, рыбопродукты — 90 кг, животный жир — 35 кг, сахар — 30 кг, крупы — 120 кг.

Ход экспедиции 
Начальная точка экспедиции —  (село Бичевая на правом берегу среднего течения реки Хор района им. Лазо Хабаровского края).

Координаты конечной точки экспедиции  (перевал/переход из истока р. Хор в верховья притоков р. Анюй, район им. Лазо Хабаровского края). Высота над уровнем моря ~985 м.

4 августа 1946 года экспедиция вышла на маршрут из с. Гвасюги (экспедиция задержалась на месяц из-за высокой воды на р. Хор, так как на батах/лодках не доставали шестами до дна).

Из дневника Юлии Шестаковой:

15 июля 1946 года отчислен по болезни этнограф и радист Борис Махотин (его обязанности радиста стал выполнять начальник экспедиции Фавст Колосовский).

4 августа 1946 года отчислен как «не справившийся со своими обязанностями» энтомолог Юрий Белосохов.

17 августа 1946 года на метеостанции Черинай оставлены работать на пленэре художники Алексей Шишкин и Василий Высоцкий.

28 августа 1946 года отправлены в Хабаровск, в связи с закончившимися препаратами для исследования и началом учебного года в вузе Надежда Жданкина и Юрий Мелешко.

10 сентября 1946 года заболел ангиной заместитель начальника экспедиции по научной части ботаник Андрей Нечаев (обязанности по изучению флоры возложили на Юлию Шестакову) и вместе с музейным работником Лидией Мисюра они отправлены назад, на метеостанцию Тивяка.

17 сентября 1946 года экспедиция из пяти человек: Фавст Колосовский и Юлия Шестакова, трое батчиков (лодочников) — достигли перевала/перехода из р. Хор в р. Анюй через хребет Сихотэ-Алинь.

18 сентября 1946 года — исследован в пешем маршруте правый приток р. Хор. Далее, экспедиция была прервана из-за холодов и большого отставания от графика.

20 сентября 1946 года возвратились на крайнюю обжитую точку — метеостанцию Тивяка.

10 октября 1946 года прибыли в с. Бичевая.

По окончании экспедиции, ее участников приветствовал президент Географического общества СССР академик Л. С. Берг.

Юлия Шестакова стала делегатом Второго Всесоюзного географического съезда АН СССР (25—31 января 1947 г.; одновременно он был Первым съездом Всесоюзного географического общества СССР) и выступила на заседании от делегации дальневосточников.

Результаты экспедиции 
 Впервые установлена зона распространения клещей — переносчиков дальневосточного энцефалита в Хабаровском крае.
 Исследованы жизнь и быт удэгейцев.
 Составлено физико-географическое описание, климатические особенности хорской долины. Сделаны промеры глубины верховий р. Хор.
 Собраны образцы флоры и фауны Северо-Уссурийского края. Подсчитаны запасы ценной древесины для лесной промышленности (Хорский, Мухенский лесхозы).
 Положено начало изучению горного узла в районе истоков р. Хор — Анюй — Самарга-вторая, в наиболее высокогорной-гальцевой части хребта Сихотэ-Алинь.

Память 
В 2015 году хабаровский журналист К. А. Пронякин предложил назвать перевал/переход из истока р. Хор в верховья р. Анюй им. Ю. А. Шестаковой. Идею поддержало Хабаровское отделение Союза журналистов России.

24 мая 2017 года члены постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам государственного устройства и местного самоуправления на внеочередном заседании согласовали предложение Хабаровского краевого отделения Союза журналистов России о присвоении наименования перевалу у истока реки Хор имени дальневосточной писательницы Юлии Шестаковой и приложенные к нему документы.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 года за № 1567-р перевал в Хабаровском крае назван именем Ю. А. Шестаковой.

Источники 
 Фонд Приамурского (Хабаровского) филиала географического общества СССР (1945—1981), ГАХК Ф.Р-662, оп.4, д.96, отчет экспедиции 1946 г.,
 Личный фонд Шестаковой Ю. А., ГАХК Ф.Р-2101, оп.1, д.74, полевой дневник экспедиции 1946 г.

Литература 
 Галант И. Б. Дальневосточный клещевой энцефалит. Психопатология и клиника. / Монография. М-во здравоохранения РСФСР, Хабаровский гос. мед. ин-т. — Хабаровск; — Благовещенск: Амурская правда, 1947—1948. — 264 с.,
 Нечаев А. П. Растительный покров верхней части долины реки Хор. // Вопросы географии Дальнего Востока. Т. (Сб.) 1. — Хабаровск: Дальневост. гос. изд-во, 1949, стр. 89-108,
 Шестакова Ю. А. Новый перевал: Очерки и рассказы. — Иркутск: Област. гос. изд., 1951. — 318 с., ил.,
 Колосовский Ф. В. В тайге. (Путевые заметки). — Л.: Гидрометеоиздат, 1951. — 96 с., ил.,
 Нечаев А. П. Лесные тайны. Рис. В. Е. Романова. — Благовещенск: Амурское кн. изд., 1959. — 96 с., ил.,
 Нечаев А. П. Растительность средней части северного Сихотэ-Алиня. // Вопросы географии Дальнего Востока. Сб. 4.  Хабаровск: Дальневост. гос. изд-во, 1960, стр. 194-218,
 Нечаев А. П. Орнитофауна основных биотопов северного Сихотэ-Алиня. // Вопросы географии Дальнего Востока. Сб. 4.  Хабаровск: Дальневост. гос. изд-во, 1960, стр. 264-266,
 Гордое имя — лазовцы: К 50-летию района имени Лазо. — Хабаровск: Кн. изд., 1985. — 224 с., ил.,
 Седов Р. В. Горы Охотского побережья. — Хабаровск: Кн. изд., 2005. — 412 с., ил. (Северо-Восток России. Путешествия. Кн. 8-я),
 Филонов А. М. Из века в век… Краткий очерк истории Географического общества в Хабаровске. 120 лет Приамурскому отделу Императорского Русского географического общества. — Хабаровск: Краевая типография, 2015. — 160 с.,
 Лёвкин Г. Г. Несколько слов о топонимике. — Хабаровск, 2016. — 280 с., ил.

Примечания

Ссылки 
Шестакова Юлия Алексеевна (1914—2002) — советская и российская дальневосточная писательница-прозаик и публицист.

Географические экспедиции
Научные экспедиции СССР
История Дальнего Востока
1946 год в Хабаровском крае